Бруно Алешандре Виейра Алмейда ( более известный, как Шадаш ; родился 2 декабря 1997 года в Оливейра-ди-Аземейш, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Брага», который сейчас выступает за «Маритиму» на правах аренды

Клубная карьера 
Шадаш — воспитанник клуба «Брага». 2 апреля 2016 года в матче против «Фреамунде» он дебютировал в Сегунда лиге в составе дублирующего состава. В 2017 году Шадаш был включён в заявку основной команды. 2 апреля в матче против «Маритиму» он дебютировал в Сангриш лиге. 13 августа в поединке против «Портимоненсе» Шадаш забил свой первый гол за «Брагу».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Шадаш принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Замбии, Коста-Рики, Ирана, Южной Кореи и Уругвая. В поединке против корейцев Шадаш сделал «дубль».

Примечания

Ссылки 
 Профиль 
 Профиль 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Маритиму»